Bull Run peut faire référence à

Batailles 
Deux batailles de la guerre de Sécession portent ce nom :
la première bataille de Bull Run a eu lieu le .
la seconde bataille de Bull Run a eu lieu du 28 au .

Toponymes 
Aux États-Unis:
 Bull Run, une petite rivière du nord-ouest de la Virginie, site des batailles homonymes ;
 Bull Run Mountains, une des chaînes des Blue Ridge Mountains dans le nord de la Virginie ;
 Bull Run Mountains, une chaîne de montagne dans le comté d'Elko au nord du Nevada ;
Bull Run est un affluent de l'Occoquan.
 Bull Run, une rivière en Oregon :
 The Bull Run Hydroelectric Project, plusieurs barrages sur le bassin de cette rivière, construits au début du  et en cours de démantèlement ;
 Bull Run, une communauté non incorporée nommée d'après la rivière.

Titres 

 Inspirés de la Première bataille de Bull Run :
 Bull Run, un roman pour jeunesse de Paul Fleischman avec 16 personnages impliqués dans la bataille ;
 Bull Run, un album de la bande dessinée Les Tuniques bleues.

Autres 
 Bullrun, un programme américain, utilisé par la NSA, ayant pour but de casser des systèmes de chiffrement (VPN, SSL).
 « bull run » ou « bull market », expression économique anglo-saxonne d'une tendance de marché.
Homonymie de toponyme